Satch ist der Nachname von

 William Satch (* 1989), britischer Ruderer

und der Spitzname folgender Personen:

 Louis Armstrong (1901–1971), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Samuel Roy Hagar (* 1947), US-amerikanischer Sänger, Songwriter, Gitarrist 
 Joe Satriani (* 1956), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Anand Satyanand (* 1944), Richter und Ombudsman in Neuseeland
 Ian Wright (Fußballspieler) (* 1963), ehemaliger englischer Fußballspieler

Außerdem:

 eine der bekannten Marken für Schulranzen